Castelnovo Bariano – comune italiano in provincia di Rovigo
Castelnovo del Friuli – comune italiano in provincia di Pordenone
Castelnovo di Sotto – comune italiano in provincia di Reggio Emilia
Castelnovo ne' Monti – comune italiano in provincia di Reggio Emilia
Castelnovo – frazione di Isola Vicentina in provincia di Vicenza
Castelnovo – frazione di Parma